Соревнования в мужском фристайле в дисциплине могул на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 9 и 12 февраля в сноу-парке «Феникс». В соревновании приняли участие 29 спортсменов из 11 стран мира. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующим олимпийским чемпионом является завершивший спортивную карьеру канадский фристайлист Александр Билодо, который также был чемпионом Игр в Ванкувере. Первая квалификация прошла за несколько часов до официальной церемонии открытия Игр.

Однозначным фаворитом считался серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года, многократный обладатель Кубка мира в общем зачёте и зачёте могула Микаэль Кингсбери. Микаэль выиграл квалификацию, но в первых двух финалах занимал только 4-е и 2-е места соответственно. Однако в решающем финале Кингсбери очень уверенно прошёл трассу, показав абсолютно лучший результат дня, и выиграл у серебряного призёра Мэтта Грэма более 4 баллов.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация

1-я квалификация 
Первая квалификация соревнований прошла 9 февраля. В ней приняли участие 29 спортсменов, которые выполнили по одному спуску. Фристайлисты, занявшие первые 10 мест, отобрались в финал, остальные же получили право выступить во 2-й квалификации. Австралийский спортсмен Броди Саммерс хоть и был заявлен в качестве участника соревнований, но на старт не вышел.

2-я квалификация 
Вторая квалификация соревнований прошла 12 февраля. В ней приняли участие 19 спортсменов, которые выполнмлм по одному спуску. Фристайлисты, занявшие первые 10 мест, отбирались в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Финал

Финал 1 
В первом финале приняли участие 20 спортсменов, квалифицировавшиеся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал вышли 12 спортсменов, показавшие лучшие результаты.

Финал 2 
Во втором финале примяли участие 12 спортсменов, квалифицировавшиеся по итогам первого финала. В третий финал вышли 6 спортсменов, показавшие лучший результат.

Финал 3 
В третьем финале приняли участие 6 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам второго финала. Олимпийским чемпионом стал представитель Канады Микаэль Кингсбери.

Примечания

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)